Шимска́я — улица в Великом Новгороде. Находится на юго-западе Софийской стороны.

Проходит от улицы Каберова-Власьевской до Псковской. Имеет т-образный перекрёсток с Прусской улицей. Протяжённость — 890 м.

Образовалась в 1945 году. Названа по райцентру Шимск. 11 февраля 1954 года к Шимской была присоединена Демянская улица.

Застроена частными домами.

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода: справочник. Лениздат, 1975

Ш